Seznam občin departmaja Vaucluse zajema 151 občin.

(CAA) Aglomeracijska skupnost Veliki Avignon, ustanovljena leta 2001, delno tudi v departmaju Gard.
(CAC) Aglomeracijska skupnost Ventoux Comtat Venaissin, ustanovljena leta 2003.
(CAP) Aglomeracijska skupnost Pays d'Aix-en-Provence, ustanovljena leta 2001, delno tudi v departmaju Bouches-du-Rhône.

Vaucluse